Карчава () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Карчава, Александр Алексеевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Карчава, Валериан Сисоевич (1914 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Карчава, Григорий Зосимович (1907—?) — советский государственный и партийный деятель.
 Карчава, Соломон Теймуразович (1893 — ?) — Герой Социалистического Труда.